Kärl (och käril) kan syfta på:

Kärl – ett föremål avsett att helt eller delvis omsluta till exempel föremål, vätskor eller gaser, se behållare
Kärl (växtdel) – leda vatten, mineralämnen samt näringsämnen i växter
Blodkärl – rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod
Lymfkärl – dränering av vävnader i kroppen